Irodalom
 A vonat, eredeti címe Le train, Georges Simenon regénye (1961)

Filmek
 A vonat, eredeti címe The Train, 1964-es amerikai háborús film, rendezte John Frankenheimer, főszereplő Burt Lancaster
 A vonat, eredeti címe Le train, 1973-as francia film Georges Simenon regényéből, rendezte Pierre Granier-Deferre, főszereplő Jean-Louis Trintignant